Bergbeektachuri
 Bruinstaarttachuri
 Geelbuiktachuri
 Grijskruintachuri
 Ornaattachuri
 Riviertachuri
 Roettachuri
 Roodvleugeltachuri
 Witbandtachuri
 Witbuiktachuri
 Witkeeltachuri
 Witkuiftachuri
 Witstaarttachuri